Алфонс Жордан (; 1103-1148) био је гроф Триполија од 1105. до 1109. године и гроф Тулуза од 1109. године до смрти.

Биографија 

Алфонс Жордан је син Ремона Тулуског, истакнутог учесника Првог крсташког рата и једног од оснивача грофовије Триполи. Отац му је умро када је имао две године, па је он тада постао гроф Триполија иако је град још увек био под опсадом. Године 1109. се преселио у Европу и постје гроф Тулуза. Алфонс Жордан се вратио у Свету земљу током Другог крсташког рата у склопу француске армије Луја VII. Међутим, није успео да учествује у борбама јер су се непријатељи увукли у његову пратњу. У Цезареји је отрован те је убрзо умро. Као могући атентатори наводе се Елеонора од Аквитаније и Мелисенда Јерусалимска, мајка јерусалимског краља Балдуина III Јерусалимског.

Породично стабло

Литература 
 

Рођени 1103.
Умрли 1148.
Грофови Триполија
Крсташи
Личности Другог крсташког рата